Antennularia — рід грибів родини Venturiaceae. Назва вперше опублікована 1828 року.

Класифікація 
До роду Antennularia відносять 36 видів:

Примітки 

Роди грибів